Het Politiemuseum Venlo is een museum in de Nederlandse plaats Venlo.

Het museum werd op 21 oktober 1986 opgericht in het regionale hoofdkantoor van de politie in Venlo. Sinds februari 2012 bevindt het museum zich in het pand van het gemeentearchief Venlo en behandelt verschillende aspecten van het politiewezen in de politieregio.Limburg

In het museum bevindt zich een groot aantal spullen die het regiokorps in Venlo heeft verzameld van verschillende misdrijven. In het museum worden regelmatig rondleidingen en voorlichting gegeven van het politiewerk door oud-politiepersoneel.

Op 10 februari 2012 openden burgemeester Hubert Bruls en korpschef Bryan Rookhuizen de eerste tentoonstelling op de nieuwe locatie, Vermissing of moord?. Deze tentoonstelling behandelde een werkelijke zaak.

Museum in Venlo